Het Europees kampioenschap voetbal mannen onder 18 werd gehouden in 1990 in Hongarije. Er werd gespeeld vanaf 22 tot en met 29 juli 1990. Het toernooi werd voor de tweede keer op rij gewonnen door de Sovjet-Unie.

Dit toernooi bood ook de mogelijkheid tot kwalificatie voor het wereldkampioenschap onder 20 in 1991 in Portugal. De vier halvefinalisten kwalificeerden zich hiervoor direct, van de vier verliezers gingen er twee naar het toernooi, dit werd beslist via een play-off. De verliezers speelden een play-off voor deelname aan het WK-20. Uiteindelijk kwalificeerden Sovjet-Unie, Portugal, Spanje, Engeland, Zweden en Ierland zich voor dat toernooi.

Gekwalificeerde landen

Knock-outschema

Plek 5–8
Winnaars kwalificeerden zich voor het WK–20 van 1991.

Finale

Externe links 
 RSSSF, alle uitslagen van de kwalificatieronden en (overige) details van het hoofdtoernooi
 Details van dit toernooi op de site van de UEFA

Europees kampioenschap voetbal onder 19
Voetbal in 1990
Voetbal in Hongarije
Voetbal